Deux navires de la Marine royale néerlandaise reçoivent le nom de HNLMS Johan Maurits van Nassau, d'après le gouverneur général colonial Jean-Maurice de Nassau-Siegen :

le , une canonnière, seul bâtiment de classe Johan Maurits van Nassau, coulé en 1940 ;
le HNLMS Johan Maurits van Nassau (K251), une frégate de classe River (1943-1959).

Johan Maurits van Nassau